Niemcy:
 Helmstadt – dzielnica gminy Helmstadt-Bargen, w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rhein-Neckar
 Helmstadt – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg
 Helmstadt – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg

Zobacz też:
 Helmstadt-Bargen
 Helmstedt